

Geografia
 Ghiacciaio Bucher – piccolo ghiacciaio sulla costa di Fallières, nella Terra di Graham, in Antartide

Persone
 André Bucher (1976) – ex mezzofondista svizzero, specializzato negli 800 metri piani
 Hubert Bucher (1931-2021) – vescovo cattolico e missionario tedesco
 Josef Bucher (1965) – politico austriaco
 Raimondo Bucher (1912-2008) – apneista italiano
 Ralf Bucher (1972) – ex calciatore tedesco, di ruolo difensore

Altro
 Dorsum Bucher – catena di creste lunari